Лос Потреритос има више значења:

 Лос Потреритос, Ла Гарапата (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Потреритос (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Потреритос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Потреритос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику